Krzysztof Globisz – aktor
 Michał Globisz – trener piłkarski